Desa Cengkok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cengkok (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 112,04), Jawa Timur, 
 Desa Cengkok (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 111,95), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar